

Famiglie 
 Clan Mōri – famiglia feudale giapponese
 Mori – antica famiglia del XV secolo originaria della zona di Massa-Carrara. Un ramo si trasferì nel mantovano, zona Casalmoro, da cui forse prese il nome.

Geografia 
 Giappone
 Mori – cittadina della prefettura di Hokkaidō
 Mori – cittadina della prefettura di Shizuoka
 Italia
 Mori – comune in provincia di Trento

Mitologia 
 Mori – personaggio della mitologia greca, un guerriero troiano figlio di Ippotione morto nella guerra di Troia

Persone 

 Mori, soprannome di Antonio Martínez Sánchez, ex calciatore spagnolo.

Popoli 
 Mori – nome con cui si sono indicate popolazioni musulmane; occupanti della Spagna e corsari del Mediterraneo
 Mori – gruppo etnico filippino

Altro 
 4650 Mori – asteroide
 Kogoro Mori (Goro Mori in Italia), personaggio della serie Detective Conan
 Mori di Venezia – due statue in bronzo sulla torre dell'orologio di Venezia
 Ran Mori – personaggio della serie Detective Conan

Pagine correlate 
 Morin
 Morini
 Morino